Schwand  ist der Name folgender Orte in

Deutschland:

 Schwand (Dachsberg), Ortsteil der Gemeinde Dachsberg (Südschwarzwald), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Schwand (Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Schwand (Fürth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Fürth, Bayern
 Schwand (Illschwang), Ortsteil der Gemeinde Illschwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Schwand (Kleines Wiesental), Ortsteil der Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Schwand (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schwand (Oberstdorf), Ortsteil des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schwand (Parkstein), Ortsteil des Marktes Parkstein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Schwand (Schönsee), Ortsteil der Stadt Schönsee, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schwand bei Nürnberg, Ortsteil des Marktes Schwanstetten, Landkreis Roth, Bayern
 Schwand (Stadtsteinach), Ortsteil der Stadt Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Schwand (Wasserburg), Ortsteil der Gemeinde Wasserburg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Schwand (Weischlitz), Ortsteil der Gemeinde Weischlitz, Vogtlandkreis, Sachsen

Österreich:
 Schwand im Innkreis, Gemeinde im Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Schwand (Gemeinde Sarleinsbach), Ortschaft der Marktgemeinde Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Schwand (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil der Gemeinde Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schwand (Gemeinde Berndorf), Rotte in der Gemeinde Berndorf bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Tschechien
 Paseka (Březová), bis 1947 Schwand, Wüstung in der Gemeinde Březová, Okres Sokolov

Siehe auch:
 Gschwand
 Schwanden
 Schwandt
 Schwant
 Schwend
 Schwendbau – zur Namenkunde